Букер:
 То же, что и Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы.
 Русский Букер — литературная премия за лучший роман на русском языке, впервые опубликованный в минувшем году, вручается с 1992 года.

См. также 
 Антибукер
 Booker